Grave är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Elsa Grave
 Immanuel Christian Grave
 Jean Grave
 João Grave
 Sebastian Grave, bruksgrundare på 1700-talet

Efternamn